Влади́мир Никола́евич Мегре́ (фамилия при рождении Пузако́в; 23 июля 1950, село Кузничи, Городнянский район, Черниговская область, УССР, СССР) — российский писатель, предприниматель, автор серии книг «Звенящие кедры России», лауреат Премии Гузи 2011, деятель Нью-эйджа.

Биография 
С 1974 года жил в Новосибирске и работал в «Новосибирскоблфото» фотографом. В начале перестройки являлся президентом Межрегиональной Ассоциации предпринимателей Сибири. При регистрации брака взял фамилию жены — Мегре. Впоследствии развёлся, оставив себе её фамилию.

В начале 1990-х годов Мегре занимался организацией речных круизов, фотосъёмками туристов, продажей товаров народного потребления, алкоголя и сувениров в низовьях реки Обь. Весной 1994 года организовал коммерческую экспедицию «Купеческий караван» по Оби на речных судах по маршруту Новосибирск — Салехард — Новосибирск. Целью экспедиции было «налаживание экономических связей с регионами Крайнего Севера». В 1995 году Мегре повторяет экспедицию с целью поиска «звенящего» кедра, о котором якобы узнал в ходе первой экспедиции

В 1996 году Мегре написал художественную книгу «Анастасия», главной героиней которой является живущая в глухой сибирской тайге девушка с необычными способностями и знаниями: телепортации, ясновидения, знанием устройства летающих тарелок и др. Всего в период 1996—2010 годов Мегре было написано десять книг об Анастасии, входящих в серию «Звенящие кедры России».

В конце 1999 года Мегре, в поданном в суд иске о нарушении своих авторских прав, заявил, что «Анастасия» — самостоятельный художественный образ, «имеющий эмоционально иносказательный смысл».

В 1999 году Владимир Мегре основал Владимирский фонд культуры и поддержки творчества «Анастасия», открыл сайт «anastasia.ru».

В 2011 году стал лауреатом Премии Мира Гузи по литературе.

В настоящее время выступает на читательских и пресс-конференциях в России и за её пределами. В планах автора — написание сценария по теме книг.

Находится на 48 месте   в списке 100 самых влиятельных духовных лидеров современности за 2012 год по версии журнала «Watkins' Mind Body Spirit», специализирующегося на эзотерике, мистике, оккультизме, восточных религиях и современной духовности.

Библиография 

Серия включает в себя книги (год издания):

 Книга 1. Анастасия (1996)
 Книга 2. Звенящие Кедры России (1997)
 Книга 3. Пространство Любви (1998)
 Книга 4. Сотворение (1999)
 Книга 5. Кто же мы? (2001)
 Книга 6. Родовая Книга (2002)
 Книга 7. Энергия Жизни (2003)
 Книга 8. Новая цивилизация
 Новая цивилизация. Часть 1 (2005)
 Новая цивилизация. Часть 2. Обряды любви (2006)
 Книга 10. Анаста (2010)
Книга 11. Энергия твоего рода (2019)

Движение 

Некоторые читатели книг серии «Звенящие кедры России» участвуют в одноимённом общественном движении по созданию «поселений родовых поместий», состоящих из «родовых поместий», обустраиваемых на основе идей и принципов, изложенных в книгах В. Н. Мегре серии «Звенящие кедры России».

Автор поддерживает участников движения: участвует, выступает на организуемых ими мероприятиях.

В июле 2006 года Мегре выступал с открытым обращением ко всем своим последователям с призывом всячески поддержать правящую партию РФ «Единая Россия»

См. также 

 Звенящие кедры России (серия книг)
 Звенящие кедры России (движение)
 Зелёный анархизм

Примечания

Ссылки 
 VMegre.com — официальный сайт писателя.
 
 Anastasia.ru — сайт и форум Владимирского фонда «Анастасия».

Писатели России по алфавиту
Писатели Новосибирска
Лауреаты премии мира Гузи
Персоналии:Нью-эйдж
Персоналии:Неоязычество в России
Основатели новых религиозных движений